Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва прошли 17—19 сентября, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы прошли согласно смешанной избирательной системе: по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов). В 225 одномандатных округах было суммарно выдвинуто 2296 кандидатов, зарегистрированы 2011 из них. В семи регионах России, наряду с обычным, прошло также и дистанционное электронное голосование .

Занимавшая в Государственной думе VII созыва 335 мест из 450 правящая партия «Единая Россия» перед выборами имела рейтинг около 30 %. Уровень поддержки ЕР резко снизился в 2018 году, после того, как партия проголосовала за пенсионную реформу, вызвавшую недовольство граждан.

В выборах приняло участие 14 политических партий. По результатам выборов пятипроцентный барьер преодолели 5 партий: «Единая Россия» — 49,82 % , КПРФ — 18,93 %, ЛДПР — 7,55 %, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46 %, «Новые люди» — 5,32 %. «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, получив 324 места. КПРФ получила 57 мест, СР — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мест. Также получили по одному мандату кандидаты от «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской платформы».

Ряд оппозиционных политиков не были допущены к выборам. По сравнению с предыдущими выборами увеличилось число и разнообразие причин, по которым оппозиционеров снимали с предвыборной гонки. На некоторых оппозиционеров, объявивших о желании баллотироваться, были заведены уголовные или административные дела. Другие оппозиционные политики из-за опасений уголовного преследования были вынуждены отказаться от участия в кампании и уехать из России. В том числе до выборов не был допущен один из основных кандидатов от КПРФ Павел Грудинин.

Накануне выборов российские власти заблокировали сайт и приложения «Умного голосования», объявили экстремистскими и запретили Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и другие организации оппозиционного политика Алексея Навального. В результате свои кандидатуры не смогли выставить лица, имевшие отношение к ФБК и Навальному, а также те, кто поддерживал их деятельность. Так, не был допущен глава московского штаба Навального Олег Степанов; Любовь Соболь также была вынуждена прекратить избирательную кампанию из-за связей с Навальным.

Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. По данным движения «Голос», на выборах было зафиксировано более 5000 нарушений. Оппозиция заявила о фальсификации выборов. Наибольший протест вызвали результаты электронного голосования по Москве, которое показало аномально высокий результат «Единой России», сильно отличавшийся от результатов «обычного» голосования. КПРФ отказалась признать результаты онлайн-голосования по Москве и обжаловала их в суде. По данным «Левада-Центра», 45 % россиян считают прошедшие выборы нечестными, 46 % — честными. Выборы получили ограниченное международное признание.

Избирательная система 
Согласно действующему избирательному законодательству, Государственная дума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина мест (225) избирается по партийным спискам с 5-процентным избирательным порогом, а другая половина — по 225 одномандатным округам в один тур. Требование о минимально допустимом количестве избирателей (порог явки) не устанавливается.

Федеральный округ 
В пропорциональной части кандидаты могут выдвигаться только политическими партиями. В федеральном списке кандидатов должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов. В список также могут быть включены кандидаты, не являющиеся членами партии, но их число не должно превышать 50 % от числа кандидатов в списке. Федеральный список кандидатов может быть разделён на общефедеральную и региональную части. В общефедеральную часть списка кандидатов может быть включено не более 15 кандидатов (ранее было не более 10 кандидатов). Одна региональная группа партии должна соответствовать группе субъектов РФ, субъекту РФ, одномандатному избирательному округу или группе одномандатных избирательных округов. Региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать всю территорию Российской Федерации. Число региональных групп должно быть не менее 35.

Одномандатные округа 

В мажоритарной части (по одномандатным избирательным округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Для регистрации кандидат-самовыдвиженец, как и кандидат от партии, не имеющей права участвовать в данных выборах без сбора подписей, должен собрать подписи не менее 3 % избирателей, зарегистрированных в данном избирательном округе (или не менее 3 000 подписей, если в данном избирательном округе менее 100 000 избирателей).

Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному списку, так и по одномандатному избирательному округу, однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному списку, и по одномандатному избирательному округу ему придётся отказаться от одного из полученных мест.

На выборах 2021 года применяется та же схема избирательных округов, что применялась в 2016 году (согласно закону, схема округов утверждается на 10 лет). Сообщения о возможном пересмотре границ округов были опровергнуты.

Одномандатные избирательные округа были сформированы Центральной избирательной комиссией и утверждены федеральным законом № 300-ФЗ от 3 ноября 2015 года. Территория округов определена таким образом, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей, но при условии, что на каждый субъект федерации должен приходиться хотя бы один округ.

Из всех регионов наибольшее количество округов было сформировано в Москве (15), Московской области (11), в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 8), а также в Ростовской и Свердловской областях (по 7). В 32 регионах было сформировано по одному избирательному округу.

В большинстве регионов округа нарезаны по «лепестковому» принципу: административный центр региона делится между округами, в каждый из которых также входит обширная сельская территория. Во многих регионах между несколькими округами оказались поделены также некоторые районы (как правило, это район, окружающий административный центр региона). По мнению политолога Фёдора Крашенинникова, такой подход является примером манипуляции в политических целях (джерримендеринга).

Победа в округе присуждается по системе относительного большинства: избранным становится кандидат, который займёт первое место по количеству полученных голосов. Требование получить более половины голосов и второй тур голосования не предусматриваются.

Предвыборная обстановка

Политическая конъюнктура: партии и президент 
Выборы в Государственную думу предыдущего, VII созыва, прошли в 2016 году. По их итогам в Думу прошли шесть партий: «Единая Россия» (343 места из 450 — рекордное количество за всю историю Думы), КПРФ (42 места), ЛДПР (39 мест) и «Справедливая Россия» (23 места) уже составляли Думу VI созыва, ещё по одному мандату получили партии «Родина» и «Гражданская платформа» и один самовыдвиженец. Большинство «Единой России» стало конституционным.

С 2016 по 2021 год в региональных парламентах России, помимо партий Госдумы, были представлены 10 партий. Однако, по оценке Московского центра Карнеги, эти партии и малочисленные депутаты от них практически не повлияли на жизнь страны, и партийная система не претерпела сильных изменений.

Две непарламентские партии, «За правду» и «Патриоты России», объединились со «Справедливой Россией» в январе 2021 года. Объединённая партия получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и предложила нескольким другим партиям, в том числе КПРФ, сформировать коалицию. Новый сопредседатель «справороссов» Захар Прилепин пытался выступить с предложением об объединении на съезде КПРФ и обращался с письмом к председателю КПРФ Геннадию Зюганову. Как Зюганов, так и председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщали, что их партии вернутся к вопросу слияния после выборов в Госдуму.

На протяжении всего срока полномочий созыва президентом России был Владимир Путин. «Единая Россия» выдвинула Путина на выборах в 2012 году и поддержала его самовыдвижение в 2018 году наряду со «Справедливой Россией», «Гражданской платформой» и «Родиной».

Следующие президентские выборы в России запланированы на 2024 год — в это время будут продолжаться полномочия избираемого созыва Думы. На значение нового состава нижней палаты парламента для возможного «транзита власти» указывали главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журнал «Эксперт». Изменения в Конституции позволяют Владимиру Путину баллотироваться и избраться президентом на ближайших выборах — в связи с этим PR-компания Hill+Knowlton Strategies в своём обзоре, посвящённом выборам 2021 года, отмечает, что выборы в Госдуму станут «очередным голосованием о доверии политическому курсу президента, который [курс] в обозримом будущем, скорее всего, останется неизменным». Колумнист Forbes Джеймс Роджерс считает маловероятным, что «Единая Россия» потеряет власть, но полагает, что партии необходимо хорошо выступить на выборах, чтобы укрепить власть Путина.

Эксперты отмечают противоположные тенденции в политической конъюнктуре перед выборами: с одной стороны, имеет место рост конкурентной борьбы, с другой — отмечается общее снижение интереса населения к политической и общественной жизни.

Масштабные реформы: пенсионная и конституционная 
В обзоре Hill+Knowlton Strategies к факторам, которые должны повлиять на отношение населения к выборам, отнесены две реформы:

 Пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году. Закон о реформе был принят Госдумой и опубликован в 2018 году, после президентских выборов. Из парламентских партий реформу поддержала только «Единая Россия». После этого её рейтинг снизился — по мнению Московского центра Карнеги, это связано с пенсионной реформой. После принятия закона о реформе по всей России проходили акции протеста, в том числе при поддержке КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и сторонников Алексея Навального.
 Поправки к Конституции, принятые при поддержке 77,92 % участников общероссийского голосования и вступившие в силу в 2020 году. По мнению ряда политологов, депутатов, журналистов, ключевым изменением является «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Также, в числе прочих изменений, расширились полномочия Государственной думы: например, она получила возможность утверждать кандидатуры министров — и VII созыв несколько раз пользовался этой возможностью. По мнению «Независимой газеты», этим власть «стремилась подчеркнуть, что статус Думы повысился, поэтому и выборы 2021 года становятся очень важными».

Пандемия COVID-19 
Распространение COVID-19 в России, начавшееся в январе 2020 года, оказало глубокое влияние на политическую и социальную ситуацию в стране, и политологи называют его главной темой предвыборной кампании. К 18 июня 2021 года, когда были объявлены выборы в Госдуму, было зафиксировано около 5,2 млн случаев заражения и около 125 тыс. смертей с COVID-19, началась третья волна заболеваемости.

В условиях пандемии партии вынуждены вести агитационную кампанию в соответствии с новыми правилами ограничения массовых мероприятий. С учётом этого практически все партии делают ставку на агитацию в Интернете. По мнению политолога Александра Кынева, вводимые в 2021 году ограничения имеют политический подтекст, поскольку подобные ограничения усложняют проведение кампании независимым кандидатам, уменьшая время на сбор подписей и создавая дополнительные препятствия для прямого общения с избирателями.

По информации издания «Проект», ссылающегося на свои источники в правительстве, перед выборами в Государственную Думу планируется уменьшить число негативных новостей: в частности, данные о смертности от COVID-19 планируется публиковать раз в неделю поздно вечером.

Вакцинация населения России началась в декабре 2020 года, к середине мая 2021 года около 10 млн человек прошли полный курс вакцинации. Россия стала одной из первых стран в мире, выпустивших вакцину от коронавируса и начавших масштабную прививочную кампанию — Hill+Knowlton Strategies называет это «важным внутриполитическим достижением и предметом национальной гордости». Однако кампания идёт медленно, и на фоне третьей волны заболеваемости 38 субъектов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения. Также Роспотребнадзор рекомендовал привиться всем членам избирательных комиссий и наблюдателям на выборах. «Росбалт» считает, что «из-за неудачной попытки провести в России „добровольно-принудительную“ вакцинацию выборы уже выбились из так называемого инерционного сценария»; в материале «The Bell» обязательная вакцинация в Москве называется «рискованным шагом для властей перед выборами» и «непопулярной мерой», но опрошенные политологи не отмечают её серьёзного влияния на ход выборов.

«Единая Россия» неоднократно выступала с поддержкой кампании вакцинации. В частности, фракция партии в Госдуме предлагала повысить выплаты за возможные осложнения от применения вакцины против COVID-19. По оценке профессора кафедры общей социологии НИУ ВШЭ Александра Гофмана, использование темы вакцинации может увеличить поддержку партии «Единая Россия» на выборах.

Экономическая ситуация 
Развитие российской экономики перед началом 2020 года оценивалось экспертами и аналитиками, в том числе Счётной палатой и её председателем Алексеем Кудриным, как слабое. Рост ВВП России с 2014 по 2019 год составил, в зависимости от методики расчёта, от 0,9 до 2,5 %.

В 2020 году экономика испытала шоковое воздействие пандемии COVID-19, резкого падения цен на нефть в начале года и ухудшившихся международных отношений. При этом, по мнению «Медузы», спад оказался менее глубоким, чем среднемировой, благодаря сравнительно небольшой доле сектора потребительских услуг и действиям правительства и Центробанка. Hill+Knowlton Strategies отмечает, что, введя режим самоизоляции в большинстве регионов только один раз, в марте 2020 года, и в дальнейшем используя точечные ограничения, российские власти смогли избежать самых серьёзных экономических последствий пандемии. В июле 2021 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB (стабильный) и прогноз по уровню ВВП в 3,7 %.

Изменения в экономике оказали влияние на уровень благосостояния россиян. Реальные располагаемые доходы населения за 2020 год упали на 3,5 %, по сравнению с 2013 годом — на 10,6 %. Инфляция за 2020 год составила 4,9 % — максимальный показатель с 2016 года. Несмотря на меры регулирования цен на социально значимые продукты, принятые правительством, с марта 2020 года по март 2021 года эти цены выросли в среднем на 15,6 %, рост в 2,7 раза опередил инфляцию.

По данным мониторинга «Как живёшь, Россия?» института социологии РАН, тревожность россиян по поводу своего экономического состояния оставалась на высоком уровне. В сентябре 2020 года 61 % респондентов назвали дороговизну жизни одной из проблем, которые беспокоят их в первую очередь. При этом Русская служба Би-би-си отмечает, что, по мнению экспертов, ценовая ситуация чувствительна для общества, но не приведёт к протестам, а результаты регулярного опроса по заказу Центробанка показывают улучшение ожиданий россиян касательно инфляции.

Оппозиционная активность и реакция властей 
В 2017—2019 годах, с окончанием «крымского консенсуса» и принятием чувствительной для общества пенсионной реформы, протестная активность в России начала усиливаться. С этого времени и до начала коронавирусных ограничений массовые акции протеста проходили каждый год: как по общероссийским поводам (против коррупции и несменяемости власти в 2017—2018 годах; против повышения пенсионного возраста в 2018 году), так и по региональным (против строительства мусорного полигона у станции Шиес в 2018—2020 годах; против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году; против ареста Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, в 2020 году).

Общероссийские акции 2017—2018 годов были организованы оппозиционным политиком Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией. Первоначально протесты были реакцией на фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, а позже — на отказ ЦИК регистрировать Навального как кандидата на президентских выборах. Активисты ФБК принимали участие и в организации акций 2019 года перед выборами в Мосгордуму — первыми (вместе с другими выборами, проходившими в России в тот же день), на которых работал проект «Умное голосование» для организации тактического голосования против «Единой России». Отравление Навального, выход фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки» и последующая замена условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный спровоцировали новые всероссийские протесты в начале 2021 года.

За некоторыми исключениями (протестам в Хабаровске, по мнению Московского центра Карнеги, власти позволили «„выдохнуться“ почти без внешнего давления»; участники акций в Шиесе достигли основных целей, сформированная ими экологическая коалиция выдвинула кандидатов на выборы в Госдуму) государственные органы жёстко реагировали на оппозиционную активность. Уличные акции в январе и феврале 2021 года, как отметил правозащитный проект «ОВД-Инфо», «были встречены беспрецедентными по масштабу преследованиями и нарушениями»: задержанием более 11 тыс. человек, в том числе журналистов и случайных прохожих, и применением силы со стороны полиции. Независимые политики, в том числе объявившие о планах участвовать в выборах в Госдуму, а также организаторы и участники акций подверглись уголовному преследованию в рамках «Дворцового дела» и других дел; некоторые из них были вынуждены покинуть Россию.

Вне протестных акций власти ужесточили давление, в том числе законодательное, на внесистемных активистов и структуры из разных сфер общественной жизни. В июне 2021 года вступил в силу «закон против ФБК» с обратной силой, запрещающий участникам деятельности экстремистских организаций баллотироваться на любых выборах, после чего ФБК был признан экстремистской организацией — Московский центр Карнеги назвал это попыткой «раз и навсегда решить проблему Алексея Навального». «Умное голосование» столкнулось с серьёзным противодействием: Роскомнадзор заблокировал сайт проекта; по требованию этого же ведомства приложение «Навальный» было удалено из Google Play и App Store, Telegram заблокировал бота «Умного голосования», а YouTube — видео с перечислением рекомендованных кандидатов. Несколько независимых СМИ, в том числе Meduza, VTimes и «Дождь», были внесены в список «иностранных агентов». Из-за претензий правоохранительных органов прекратило работу правозащитное объединение «Команда 29». Также власти предприняли попытки регулировать контент на международных интернет-платформах — YouTube, Twitter, Facebook, TikTok — и их работу на территории России.

Подготовка

Дата проведения выборов 
Согласно закону, выборы в Госдуму были назначены на третье воскресенье сентября — 19 сентября 2021 года.

10 марта 2020 года, в связи с внесением поправок в Конституцию РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в сентябре 2020 года. После этого депутат Александр Карелин заявил, что внесёт ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах. Большинство депутатов и фракций в целом поддерживали идею, но КПРФ выступала против. Президент Владимир Путин заявил, что не видит в досрочных выборах необходимости, однако окончательное решение остаётся за депутатами. После этого заявления президента Карелин отозвал свою поправку.

В июле 2020 года был принят закон, позволяющий проводить выборы вместо одного дня вплоть до трёх. Для думских выборов-2021 утвердили именно трёхдневный порядок (то есть можно говорить не о дате, а о периоде выборов: 17—19 сентября). Это должно было снизить плотность потока избирателей в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19. По прогнозам, это повысило бы не только явку, но и, с большой вероятностью, уровень поддержки «Единой России» среди проголосовавших. Но, как отмечал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, «трёхдневное голосование затрудняет обеспечение общественного контроля».

Зарубежные участковые избирательные комиссии, согласно постановлению ЦИК, будут самостоятельно принимать решение о длительности голосования.

Хронология 
 17 июня 2021 года. Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении выборов на 19 сентября 2021 года.
 Выдвижение кандидатов, списков кандидатов — с 18 июня по 12 июля.
 Представление в ЦИК России списков кандидатов — не позднее 13 июля.
 Представление документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов — с 5 июля по 4 августа.
 Регистрация кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации — не позднее чем через 10 дней после дня приёма документов.
 Агитация в СМИ — с 21 августа до 00:00 17 сентября.
 Публикация предвыборных программ политпартий — не позднее 29 августа.
 Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября.
 Предварительные итоги выборов будут подведены 20 сентября.

Финансирование 

На проведение выборов Центризбиркому России было выделено 21,4 млрд рублей из федерального бюджета — самая большая сумма, когда-либо закладывавшаяся на выборы в Государственную думу. ЦИК распределила эти деньги следующим образом:

 16,6 млрд рублей — непосредственно на подготовку и проведение выборов. Из них 11,96 млрд выделено на компенсации и дополнительную оплату труда сотрудников избиркомов, остальные деньги — на оплату транспортных услуг, изготовление типографской продукции, покупку и установку нового оборудования.
 4,8 млрд рублей из резервного фонда правительства — на противоэпидемиологическую безопасность: на обеспечение избирательных участков масками, перчатками, питьевой водой, одноразовой посудой, защитными экранами.

Наблюдение 
По закону на выборах 2021 года назначать наблюдателей в избирательные комиссии могли политические партии, кандидаты и общественные организации, на каждый участок и на каждый день голосования — не более двух наблюдателей от партии, кандидата или организации. Общественный контроль за думскими выборами в последний раз до этого осуществлялся в 2003 году: соответствующая норма была исключена из закона в 2005 году и возвращена в 2017-м, в это время наблюдателей на участки могли отправлять только партии и кандидаты. Вместе с тем общественное движение наблюдателей «Голос», ранее признанное иностранным агентом как зарегистрированная некоммерческая организация (НКО) и ликвидированное по решению суда, в августе 2021 года первым попало в реестр незарегистрированных НКО — иностранных агентов. По мнению сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, внесение движения в реестр иноагентов являлось «максимально демонстративной атакой» на независимых наблюдателей и «серьёзным сигналом о готовящихся фальсификациях».

Как и на всех федеральных выборах с 2012 года, часть избирательных участков была оборудована камерами для видеонаблюдения. Перед выборами ЦИК объявляла, что во всех 85 регионах установлено более 100 тыс. камер, на участках с видеонаблюдением зарегистрировано суммарно более 98 % избирателей. В течение года с окончания выборов должен быть обеспечен доступ к записям из избирательных комиссий: партии — из любых комиссий, кандидату — из комиссий его избирательного округа, иному участнику голосования — из комиссий, на которых он присутствовал в день голосования.

В июле 2021 года ЦИК объявила, что не организует общедоступную трансляцию с камер на участках — впервые с начала видеонаблюдения на выборах — и предоставит доступ к трансляции только партиям, кандидатам и посетителям 86 центров наблюдения при общественных палатах регионов. В качестве причин председатель ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев называли повышенные расходы на трёхдневную трансляцию (от альтернативного варианта — общедоступного эфира в течение 12 часов — было решено отказаться) и то, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство», а «большая работа». Партия «Яблоко» потребовала от Верховного суда России признать постановление ЦИК незаконным, так как ЦИК превысила свои полномочия и создала почву для нарушений избирательных прав россиян, но Верховный суд отказался рассматривать иск. Попытки вернуть общий доступ к трансляции также предпринимало московское отделение КПРФ, ряд политиков и общественных деятелей.

За ходом выборов следили 383 международных наблюдателя из 83 стран. При этом единственной значительной делегацией стала миссия Содружества независимых государств. Не прислали наблюдателей Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая сочла, что ограничение российскими властями количества наблюдателей с запланированных 500 до 60 человек не соответствует существующим пандемийным ограничениям, и Европейский парламент. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, обычно работавшая совместно с наблюдателями от ОБСЕ, составила лишь 5 наблюдателей.

Обращения в Центризбирком 
9 июля 2021 года кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович направила в ЦИК жалобу на партию «Единая Россия» и одного из членов списка партии Сергея Лаврова. Согласно жалобе, Сергей Лавров осуществлял неоднократные встречи и сотрудничество с движением «Талибан», признанной в России террористической организацией. В жалобе содержится петиция к ЦИК в отказе в регистрации списка «Единой России» и признании недействительным уведомления Лаврова о участии в выборах. Марина Литвинович отметила о схожих решениях о недопуске к выборам, принятым в отношении Ильи Яшина и Олега Степанова.

26 июля 2021 года Любовь Соболь заявила о направлении заявления в ЦИК по вопросу отстранения Вячеслава Володина от выборов в 163-м одномандатном округе в связи с обвинением Володина в нарушении закона. Согласно заявлению Соболь, Володин нарушил закон о выборах депутатов Госдумы. В частности, Володин воспользовался своим служебным положением для передвижений за счёт государства в рамках предвыборной кампании.

18 августа 2021 года КПРФ направило запрос в ЦИК о проверке законности выдвижения кандидата в Госдуму от «Единой России» Марии Бутиной. На сайте ЦИК опубликованы сведения, что Бутина владеет облигациями и акциями 34 иностранных компаний, кроме этого, к ней поступает иностранное финансирование. Согласно действующему законодательству, кандидат в депутаты Госдумы не может владеть иностранными счетами и активами.

Совещание по фальсификациям 
2 сентября 2021 года Новая газета сообщила, что получила запись «совещания по фальсификации выборов», на которой некий куратор ставит задачу перед руководителями избирательных участков и объясняет технологию кражи голосов избирателей. На аудиозаписи шла речь о рисках срыва фальсификаций от наблюдателей, о дубликатах избирательных списков, которые должны быть заменены после выборов. «Новая газета» обратилась с официальным запросом в Центральную избирательную комиссию. На следующий день ЦИК заявил, что направил в Королёв опергруппу. 6 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предполагаемое «совещание по фальсификациям» было с высокими предполагаемыми основаниями. 7 сентября в Королёве представители областного Избиркома провели разъяснительное совещание перед работниками местных участковых избирательных комиссий.

Система дистанционного электронного голосования 
В семи субъектах РФ была доступна возможность дистанционного электронного голосования: в Москве и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Принять участие в таком виде голосования мог гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом и зарегистрированный по месту жительства на территории семи вышеприведённых регионов, а также имеющий подтверждённую учётную запись на портале государственных услуг. Дистанционное электронное голосование (далее — ДЭГ) проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени, UTC+3).

Для участия в ДЭГ необходимо было подать заявление в электронном виде с 2 августа по 13 сентября до 24:00 MSK на портале госуслуг (для Москвы также и на сайте mos.ru). Программно ДЭГ реализовано было в виде работы с двумя электронными бюллетенями, в электронных формах которых необходимо было проставить отметку в квадрате, напротив необходимого пункта голосования, также, как и в обычных бумажных бюллетенях. Результаты голосования  планировалось включить в систему ГАС «Выборы», с отображением в отдельной графе с пометкой ДЭГ.

В Москве проводились розыгрыши призов среди участников онлайн-голосования на данных выборах.

На этих выборах Центризбирком впервые обеспечил возможность дистанционного электронного голосования по партийным спискам для жителей Луганской и Донецкой народных республик, имеющих российское гражданство, но не имеющих прописки в России. Помимо этого, для их голосования на территории Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков.

Партии и кандидаты 

По состоянию на 18 июня 2021 года в России зарегистрировано 34 политических партии, 32 из которых имеют право участвовать в выборах. При этом партии, получившие на предыдущих выборах места в Государственной думе по партийному списку или набравшие более 3 % голосов или представленные хотя бы в одном из региональных парламентов, допускаются к участию в выборах в Государственную думу без сбора подписей. С момента предыдущих выборов в Госдуму «льготы» лишились такие партии, как ПАРНАС и «Гражданская сила». По итогам единого дня голосования 9 сентября 2018 года «льготу» также получила «Партия пенсионеров России» (не путать с РПП «За справедливость»), однако вскоре её регистрация была отменена Министерством юстиции. После Единого дня голосования 13 сентября 2020 года «льготой» на парламентские выборы обладали 16 партий, однако в январе 2021 года партии «За правду» и «Патриоты России», которые имели право участвовать в выборах без сбора подписей, приняли решение объединиться со «Справедливой Россией», образовав единую партию «Справедливая Россия — За правду», и были упразднены.

Остальные партии для участия в данной избирательной кампании должны были собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку. Единственная партия, попытавшаяся зарегистрировать список в таком порядке, — «Российский общенародный союз» (последовал отказ в регистрации).

О намерениях участвовать в выборах также объявляли зарегистрированная Партия прямой демократии и незарегистрированные Федеративная партия и партия «Достойная жизнь». Партия народной свободы (ПАРНАС) под руководством бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова не выдвинула кандидатов из-за отсутствия коалиции с другими политическими силами, а в июне 2021 года министерство юстиции приостановило регистрацию партии до начала сентября.

Избирательная кампания

«Единая Россия» 
«Единая Россия» подошла к выборам, имея в Государственной думе конституционное большинство: 335 мандатов из 450 — больше двух третей. Однако летом 2018 года поддержка партии существенно ослабла на фоне принятия пенсионной реформы, её рейтинг упал до уровня 30—35 % и оставался на нём до самых выборов. Тем не менее, перед своим XIX съездом в ноябре 2019 года «Единая Россия» объявила о цели сохранить конституционное большинство. Как сообщало издание Meduza, администрация президента России поставила перед партией соответствующую цель в ноябре 2020 года. В концепции предвыборной кампании, подготовленной в 2021 году, цель была признана «реалистичной».

Перед утверждением списка кандидатов на XX съезде «Единой России» летом 2021 года СМИ сообщали, что в качестве первого номера общефедеральной части списка рассматривались председатель партии Дмитрий Медведев как «базовый» и «ключевой» вариант, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишустин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 19 июня делегаты первой части съезда партии одобрили списки кандидатов по федеральному и одномандатному округам. По предложению Путина в общефедеральную часть вошли пять человек:

 Сергей Шойгу, министр обороны России и член высшего совета «Единой России».
 Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
 Денис Проценко, главный врач московской «коронавирусной» ГКБ № 40 «Коммунарка».
 Елена Шмелёва, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта.
 Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка и член президиума генерального совета «Единой России».

Решение о первой пятёрке списка принималось в последние дни перед съездом (Проценко согласился стать кандидатом 19 июня, Шмелёва и Кузнецова получили предложения 18 июня) и стало неожиданностью, особенно из-за отсутствия в списке Медведева.

Для отбора остальных кандидатов по всем избирательным округам партия единственной из всех участников выборов провела предварительное голосование (праймериз). С 15 марта по 14 мая было принято более 7,5 тыс. заявок от соискателей — членов «Единой России» и беспартийных. Голосование среди всех граждан России проходило с 24 по 30 мая очно и дистанционно, в нём поучаствовали 12 млн человек. Организация праймериз вызвала претензии: «Новая газета» выпустила расследование математика Сергея Шпилькина о массовых фальсификациях результатов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал от генпрокурора Игоря Краснова проверить сообщения о нарушениях в ходе голосования.

Основанные на результатах праймериз списки кандидатов в федеральном и 220 одномандатных округах (из 225 возможных) партия утвердила на съезде 19 июня, вместе с общефедеральной пятёркой. Из 57 региональных групп, на которые был разделен федеральный список, в 48 первые или вторые места заняли главы субъектов РФ, почти никто из них не участвовал в праймериз.

Предвыборную программу «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию» «Единая Россия» утвердила на второй, предвыборной части XX съезда 24 августа. По заявлениям руководителей партии Дмитрия Медведева и Андрея Турчака, программа была основана на апрельском послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он уже поддержал ряд социальных инициатив «Единой России» и поручил их реализовать, и предложениях с регионального и муниципального уровней от более чем двух миллионов человек, поэтому документ получил название «народной» программы. Также летом перед выборами региональные отделения «Единой России» распространяли брошюры «100 главных дел» со списком достижений партии за пять лет, но без упоминания пенсионной реформы.

О прямой финансовой поддержке населения как о возможном предвыборном инструменте «Единой России» информационное агентство «Рейтер» сообщало ещё в феврале 2021 года со ссылкой на источники в правительстве. На августовской части съезда партии Владимир Путин объявил о прямых единовременных выплатах пенсионерам по 10 тыс. рублей, военным, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам — по 15 тыс. рублей. На эти меры поддержки потребовалось потратить около 500 млн рублей из бюджета страны — такая же сумма называлась и в сообщении «Рейтер». Выплаты пенсионерам планировалось завершить перед выборами, до 16 сентября, военнослужащие и курсанты получили деньги до 14 сентября. Эти меры вызвали подозрения СМИ и экспертов в подкупе избирателей; КПРФ подала соответствующий иск в Верховный суд, но он был отклонен.

Для повышения рейтинга партия планировала опираться на восприятие «Единой России» как партии президента и партии власти, сохранение базового электората и присоединение новых электоральных групп, разветвлённую политическую инфраструктуру. В стратегическом докладе, подготовленном московским отделением партии в конце 2020 года, отмечалось: в отличие от нескольких предыдущих крупных кампаний, перед выборами 2021 года кандидаты-«единороссы» должны были подчёркивать свою партийную принадлежность, причастность к влиянию на повестку дня, социальные достижения партии. Этот же документ предусматривал и прямую административную мобилизацию — закрытый конкурс среди госкорпораций, медучреждений, образовательных учреждений и т. п. по количеству проголосовавших сотрудников.

Публично «Единая Россия» отрицала влияние на её предвыборную кампанию «Умного голосования» — проекта команды Алексея Навального по тактическому голосованию против партии власти. Однако, наряду с запретительными мерами властей, «Единая Россия» предпринимала действия по дискредитации «Умного голосования»: силами политтехнологов была организована критика стратегии в соцсетях; создавались сайты и боты в Telegram и WhatsApp, похожие на ресурсы «Умного голосования» и призванные ввести избирателей в заблуждение. Накануне выборов мэр Москвы Сергей Собянин, член высшего совета партии, в один день с «Умным голосованием» опубликовал список поддержанных им московских кандидатов — «единороссов» и самовыдвиженцев.

КПРФ 
Коммунистическая партия Российской Федерации, вторая по численности партия в Думе, к началу предвыборной кампании оставалась на втором месте и по рейтингу, но он практически не рос даже на фоне падения показателей «Единой России». По данным ВЦИОМ, перед выборами 2016 года КПРФ поддерживали 19 % избирателей, в июне 2021-го — 12 %. На первой части XVIII съезда партии 24 апреля председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможности удвоить результат коммунистов на прошлых выборах (13,34 % голосов по федеральному округу, 42 мандата из 450).

На том же этапе партийного съезда Зюганов был переизбран председателем ЦК и остался лидером партии на восьмых парламентских выборах подряд. Он же возглавил и список кандидатов от партии, утвержденный 24 июля на второй части съезда. В общефедеральную часть списка КПРФ включила 15 человек — максимально возможное количество:

 Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ и глава фракции КПРФ в Госдуме всех созывов.
 Светлана Савицкая, депутат предыдущих 6 созывов Госдумы от КПРФ.
 Павел Грудинин, кандидат от КПРФ на президентских выборах 2018 года.
 Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ.
 Андрей Клычков, губернатор Орловской области и член президиума ЦК КПРФ.
 Иван Мельников, первый заместитель председателя Госдумы и первый заместитель председателя ЦК КПРФ.
 Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ.
 Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ.
 Николай Харитонов, кандидат от КПРФ на президентских выборах 2004 года.
 Николай Коломейцев, депутат предыдущих пяти созывов Госдумы от КПРФ.
 Сергей Шаргунов, депутат предыдущего созыва Госдумы от КПРФ.
 Вадим Кумин, кандидат от КПРФ на выборах мэра Москвы 2018 года.
 Юрий Синельщиков, депутат предыдущих двух созывов Госдумы от КПРФ.
 Казбек Тайсаев, член президиума ЦК КПРФ.
 Алексей Куринный, депутат предыдущего созыва Госдумы от КПРФ.

В региональные группы партийного списка вошли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Хакасии Валентин Коновалов, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Также КПРФ выдвинула кандидатов во всех 225 одномандатных округах. В списках кандидатов были представлены левые движения, дружественные КПРФ: «Левый фронт», «За новый социализм», «Трудовая Россия» и другие. Всего от них выдвинулись 74 человека.

Перед рассмотрением Центральной избирательной комиссией списка кандидатов от КПРФ Ирина Грудинина отправила в ЦИК письмо о том, что её бывшему мужу Павлу Грудинину, третьему номеру в общефедеральной части списка, принадлежит незадекларированная доля в белизской компании Bontro Ltd. Грудинин владел компанией до 2017 года, а в 2018-м она была ликвидирована, однако при разводе супругов и разделе их имущества суд Белиза признал ликвидацию недействительной. На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из федерального списка компартии и в таком виде — с 14 кандидатами в общефедеральной части вместо 15 — зарегистрировала список. КПРФ обжаловала решение ЦИК в Верховном суде и подготовила обращение в Европейский суд по правам человека, а также организовала всероссийскую акцию протеста против давления властей на кандидатов, в основном в форме одиночных пикетов, но добиться допуска Грудинина к выборам партии не удалось.

Вместе со списком кандидатов КПРФ утвердила на своём съезде предвыборную программу «Десять шагов к власти народа». Одним из ключевых направлений предвыборной кампании партийные лидеры называли работу с молодыми избирателями. Планировалось сделать ставку на социальные сети, где «красные блогеры» — депутаты региональных парламентов от КПРФ Николай Бондаренко, Михаил Матвеев, Олег Михайлов и другие — имели многомиллионную суммарную аудиторию. В частности, Бондаренко читал лекции по работе с соцсетями для членов партии.

Московский центр Карнеги перед выборами предполагал, что в одномандатных округах именно кандидаты от КПРФ будут главными оппонентами «Единой России», и поэтому их поддержит «Умное голосование», хотя публично партия дистанцировалась от проекта. Из 225 округов «Умное голосование» поддержало кандидатов от компартии в 137.

ЛДПР 
Рейтинги Либерально-демократической партии России и КПРФ в начале предвыборной кампании были достаточно близки, как и их результаты на выборах в 2016 году (тогда ЛДПР набрала 13,14 % голосов в федеральном округе). Выступая на съезде партии 25 июня 2021 года, председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия рассчитывает получить голоса 20 % избирателей.

Как и Геннадий Зюганов, Жириновский возглавил список кандидатов от своей партии в федеральном округе на восьмых выборах подряд. Общефедеральная часть списка состояла из 15 человек:

 Владимир Жириновский, председатель ЛДПР и глава фракции ЛДПР в Госдуме всех созывов.
 Леонид Слуцкий, депутат предыдущих пяти созывов Госдумы от ЛДПР.
 Сергей Каргинов, депутат предыдущего созыва Госдумы от ЛДПР.
 Ярослав Нилов, заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме.
 Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.
 Василий Власов, депутат предыдущего созыва Госдумы от ЛДПР.
 Борис Чернышов, депутат предыдущего созыва Госдумы от ЛДПР.
 Андрей Луговой, депутат предыдущих двух созывов Госдумы от ЛДПР.
 Дмитрий Свищёв, депутат предыдущих трёх созывов Госдумы от ЛДПР.
 Валерий Селезнёв, депутат предыдущих трёх созывов Госдумы от ЛДПР.
 Каплан Панеш, глава фракции ЛДПР в Госсовете Адыгеи.
 Аркадий Свистунов, депутат V созыва Госдумы от ЛДПР.
 Станислав Наумов, председатель Ассоциации фармацевтических производителей ЕЭС.
 Владимир Кошелев, депутат Самарской губернской думы от «Единой России».
 Иван Мусатов, депутат IV созыва Госдумы от ЛДПР.

Также были утверждены региональная часть федерального списка — 58 групп из 219 кандидатов — и 225 кандидатов в одномандатных округах.

В список не вошёл Игорь Лебедев — заместитель председателя Госдумы, депутат пяти созывов от ЛДПР и сын Владимира Жириновского. В день съезда он объявил о том, что приостанавливает политическую деятельность и согласовал это решение с партией. По информации РБК, решение принял Жириновский из-за продолжительных разногласий с Лебедевым по вопросам работы ЛДПР и её фракции. Пресс-служба партии опровергла эту информацию.

Вместе со списками кандидатов съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу, содержавшую 100 пунктов. Программа была названа «Мы за бедных! Мы за честных!». Схожий лозунг — «Мы за бедных! Мы за русских!» — партия использовала перед парламентскими выборами в 2003 году.

По оценке фонда «Либеральная миссия», кампания ЛДПР была «инерционной», «лишённой ярких событий и креатива». Масштабную агитацию «либерал-демократы» вели только в нескольких регионах, в частности в Приморском и Красноярском краях, Кировской и Томской областях.

«Справедливая Россия — За правду» 
По оценкам политологов перед началом кампании, партия «Справедливая Россия» должна была бороться за преодоление заградительного барьера и сохранение статуса парламентской партии. При этом объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду» в феврале 2021 года упрочило её позиции: рейтинг «эсеров» с марта по декабрь 2020 года колебался в пределах 5,3—6,8 %, а у объединённой партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в марте 2021 года он достиг 8 %. В мае глава партии Сергей Миронов заявлял о задаче набрать минимум 15 % голосов и занять второе место. 

Список из 307 кандидатов в федеральном округе и 223 кандидатов в одномандатных округах «Справедливая Россия — За правду» утвердила на своём съезде 26 июня. В общефедеральную часть списка вошли пять человек: Сергей Миронов, лидер «За правду» Захар Прилепин, лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин (все — сопредседатели объединённой партии), кинорежиссёр Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков. 5 июля Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции. Партия не стала менять общефедеральную часть списка кандидатов, и в ней осталось четыре человека. 

Предвыборную программу «Справедливой России — За правду» готовил комитет из 15 человек, в который на паритетных началах вошли представители трёх объединившихся партий. Комитет возглавлял Захар Прилепин. СРЗП утвердила программу 26 июня, вместе со списком кандидатов. Ключевыми направлениями программы руководство партии называло борьбу с бедностью, отмену пенсионной реформы и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Также в программе «эсеры» заявили, что будут добиваться признания Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами. 

В публичной агитации, как отмечается в докладе фонда «Либеральная миссия», «Справедливая Россия — За правду» также делала упор на социальную и коммунальную тематику, почти не используя ультранационалистическую направленность «За правду» и «Патриотов России». За счёт массового использования рекламных щитов и распространения газет агитационная кампания СРЗП была одной из наиболее визуально заметных.

«Новые люди» 
Партия «Новые люди», созданная в марте 2020 года, участвовала в выборах в Госдуму впервые. При этом партии не требовалось собирать подписи для выдвижения кандидатов: в единый день голосования в 2020 году «Новые люди» выдвинули партийные списки на выборах парламентов четырёх регионов и во всех преодолели избирательный барьер. После единого дня голосования, зимой 2020/21 года и весной 2021 года, партия продолжила активную агитационную кампанию с использованием рекламных щитов, распространением газет и буклетов.

Предвыборный съезд «Новых людей» прошёл в два этапа. 5 июля на первом этапе съезда партия утвердила списки кандидатов в федеральном округе (239 человек) и одномандатных округах (215 человек). Общефедеральная часть списка состояла из двух человек: основателя и председателя партии Алексея Нечаева и бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Московскую группу списка по федеральному округу возглавил бывший игрок КВН Сангаджи Тарбаев. Вторая часть съезда прошла 22 августа в формате «политического перформанса», поставленного театральным режиссёром Константином Богомоловым. На этой части «Новые люди» представили предвыборную программу.

В продвижении «Новые люди» делали упор на использование социальных сетей и медиа. Нечаев и Авксентьева посещали популярные шоу на YouTube, партия привлекала к участию в своих мероприятиях известных личностей, например телеведущих Елену Летучую и Юлию Барановскую, и проводила отбор кандидатов с помощью реалити-шоу «#ДебатыКандидаты». Исследование компании «Медиалогия» показало, что упоминаемость «Новых людей» в соцсетях в июле — августе 2021 года выросла почти в четыре раза по сравнению с теми же месяцами 2020 года. Также, по оценке движения «Голос», деятельность «Новых людей» активно и в положительном ключе освещали федеральные СМИ. При этом почти всё лето 2021 года партия не вела офлайн-агитацию, вернувшись к ней лишь в конце августа.

В избирательный фонд «Новых людей» к 7 сентября поступило около 311 млн рублей, из них партия израсходовала около 295 млн рублей. По обоим показателям выше «Новых людей» оказались только ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». На агитацию партия потратила больше, чем остальные непарламентские партии вместе взятые.

«Яблоко» 
Партию «Яблоко» в декабре 2019 года возглавил Николай Рыбаков. После избрания Рыбаков заявил, что его главной целью будет являться преобразование партии к выборам в Госдуму, а в апреле 2021 года — что «Яблоко» будет бороться за 10 % голосов избирателей.

3 июля 2021 года на съезде партии её сооснователь Григорий Явлинский взял самоотвод и впервые отказался баллотироваться в депутаты Государственной думы, предложив однопартийцам включить в общефедеральную часть списка кандидатов только одного человека — Рыбакова. В списки по федеральному и одномандатному округам, помимо известных «яблочников» (Сергея Митрохина, Эмилии Слабуновой, Владимира Рыжкова, Льва Шлосберга), были включены «несистемные» кандидаты: правозащитницы Марина Литвинович, исключённая ранее из Общественной наблюдательной комиссии, и Алёна Попова; глава ликвидированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, который на момент съезда находился в изоляторе как подозреваемый по уголовному делу. Некоторые оппозиционные политики, собиравшиеся выдвигаться от «Яблока», не попали в списки: депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, соратники Алексея Навального Алексей Миняйло, Олег Степанов и Ирина Фатьянова. 

5 августа ЦИК зарегистрировала списки кандидатов от «Яблока». 9 августа Мосгорсуд признал Льва Шлосберга причастным к деятельности экстремистской организации. В тот же день Центризбирком отменил его регистрацию как кандидата в Ховринском одномандатном округе, а 26 августа — и как кандидата по федеральному списку.

Одним из пунктов предвыборной программы партии, утверждённой на съезде 3 июля, стало требование расследовать отравление Навального. При этом ранее, в феврале 2021 года, Явлинский опубликовал статью с резкой критикой Навального — по мнению Московского центра Карнеги, «эта позиция вызвала горячие споры и противоречия внутри партии и фактически оттолкнула от нее потенциальных новых кандидатов». Через несколько дней после закрытия съезда, 8 июля, Явлинский в эфире «Дождя» заявил, что «Яблоко» не будет проводить политику Навального, и призвал его сторонников не голосовать за партию.

Агитацию «Яблоко» вело преимущественно в Интернете. По наблюдениям «Либеральной миссии», лишь в некоторых регионах проходили «полевые» кампании ограниченной интенсивности.

Одномандатные округа 
После выборов в Мосгордуму 2019 (партия получила 25 мест из 45), по информации от источника издания «Коммерсантъ», кадровая работа московских представителей «Единой России» была названа плохой. В рамках предвыборной кампании 2021 было принято решение задействовать для участия на выборах в Госдуму VIII созыва известных медийных лиц, в числе которых — телеведущий Евгений Попов, глава Совета матерей России Татьяна Буцкая, члены Общественной палаты России Светлана Разворотнева и Евгений Нифантьев. Об этом со ссылкой на свои источники в Администрации Президента и Мэрии Москвы сообщает издание Коммерсантъ; «Открытые медиа» сообщают о возросшем количестве публикаций о них в газетах, финансирующихся из городского бюджета города Москвы.

О выдвижении по округу Москвы № 200 заявил один из лидеров партии «Яблоко» Андрей Бабушкин. В этом же медведковском одномандатном округе планирует избираться самовыдвиженцем актёр Дмитрий Певцов, считающийся сторонником власти.

Среди оппозиционных политиков о намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва заявили экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, экс-глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов (по округу 201), а также политик Роман Юнеман, ранее избиравшийся в Мосгордуму-2019 по 30-му избирательному округу города Москвы, где проиграл кандидату от «Единой России» Маргарите Русецкой, уступив ей 84 голоса.

В начале ноября 2020 года DW писала о назревающем среди представителей несистемной оппозиции конфликте при попытке поделить одномандатные округа в Москве. Предсказанию Deutsche Welle предшествовала публичная полемика оппозиционеров в мае 2020 года. Глава фонда «Городские проекты» Максим Кац тогда объявил о предстоящем выдвижении на выборы в Госдуму своей коллеги, муниципального депутата Анастасии Брюхановой, по 198-му одномандатному избирательному округу в Москве. В то время Кацу оппонировал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, также претендовавший на выдвижение в этом округе. Впоследствии Жданов покинул Россию и был объявлен в федеральный розыск, так что его участие в выборах стало невозможным. Предвыборная кампания Брюхановой началась в мае 2021. Но уже 2 июня 2021 года представитель несистемной оппозиции Марина Литвинович объявила, что идёт на выборы по тому же избирательному округу и рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру при поддержке партии «Яблоко», членом которой она не является. На съезде «Яблока» 3—4 июля она получила партийную поддержку. После этого Максим Кац обратился к Марине Литвинович с просьбой сняться с выборов и объявил, что договорённость об этом достигнута. Однако Литвинович заявила, что снимать свою кандидатуру не собирается.

От партии «Яблоко» по одномандатным округам также планировали выдвигаться Дмитрий Гудков (по московскому округу № 207), Александр Соловьёв (по московскому округу № 206) и экс-директор российского движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Против Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова возбуждены уголовные дела, Александр Соловьёв проходит свидетелем по одному из них.

По округу Санкт-Петербурга № 216 от партии «Яблоко» выдвинулся Борис Лазаревич Вишневский. В том же округе выдвинулся ещё один кандидат с такими же именем и фамилией — Борис Иванович Вишневский. Он сменил имя и фамилию незадолго до выборов. Кандидат выдвинулся от партии «Зелёные». «Новая Газета» провела журналистское расследование, в результате которого на основании места рождения (деревня Пономарёво Вологодской области) установила, что до смены имени и фамилии его звали Виктор Иванович Быков, он до марта 2021 года состоял в партии «Единая Россия» и работал в 2016—2018 годах первым помощником заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Соловьёва, который также выдвинулся в округе № 216 от партии «Единая Россия». Кандидат-спойлер от комментариев отказался.

16 августа кандидат по 170 округу и действующий депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин отказался от участия в выборах. По информации газеты «Коммерсантъ», такое решение он принял под давлением, оказанным на него из-за того, что по рейтингам он опережал кандидата от «Единой России» и действующего депутата Сергея Чепикова.

Всего из 174 самовыдвиженцев только 11 человек прошли процедуру регистрации на выборы. Среди 11 самовыдвиженцев большинство составляют кандидаты, пользующиеся поддержкой власти: координатор «Лиза алерт» Олег Леонов, актёр Дмитрий Певцов, телеэрудит Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, избиравшийся от Единой России, Владислав Резник, единоросс Леонид Бабашов, депутат Госсобрания Владимир Кожанов.

Ряд оппозиционных политиков не смогли участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев. Например, члена федерального политического комитета «Яблока» Льва Шлосберга не допустили к участию в выборах по «закону против ФБК», по этой же причине отказались баллотироваться юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший глава московского «Штаба Навального» Олег Степанов. В отношении исполнительного директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова и депутата Думы VI созыва, бывшего председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова были возбуждены уголовные дела; Пивоварова включила в свой список кандидатов по федеральному округу партия «Яблоко», Гудков покинул Россию и не участвовал в выборах.

Электоральная статистика 
По данным ЦИК, по состоянию на 1 января 2021 года в России числилось 110,3 млн избирателей, обладающих активным избирательным правом, то есть имеющих право голосовать на выборах. В это число входят избиратели, находящиеся на территории страны, приписанные к специальному избирательному участку на территории арендуемого Россией у Казахстана Байконура и избиратели, состоящие на консульском учёте за рубежом.

По подсчётам движения «Голос», примерно 9,13 млн человек (около 8 % от общего числа избирателей) на момент публикации доклада в июне 2021 года лишены пассивного избирательного права, то есть права выдвигать свою кандидатуру на выборные посты.

Среди них, по оценке движения Голос:
 дополнительное гражданство или иностранный вид на жительство — около 6 млн человек
 наличие вступившего в силу уголовного приговора (за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, менее тяжких преступлений, таких как грабёж, кража и т. д.) — около 3,129 млн человек
 по связанным с экстремизмом причинам (наличие вступившего в силу уголовного приговора за совершение преступлений экстремистской направленности; привлечение к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ и 20.29 КоАП РФ) — 7,3 тыс. человек.

Предвыборная агитация 

Предвыборные дебаты проводились по будням дням на телеканалах: «Первый канал», «Россия-1», московских каналах «ТВ Центр», «Москва-24», «Москва. Доверие» и др. Дебаты, которые проводились на площадке крупнейшей российской телевизионной вещательной компании ВГТРК в прямом эфире, эта компания не сохраняет на своих ресурсах, более того, любые попытки пользователей интернета выкладывать фрагменты этих дебатов в YouTube блокировались под предлогом наличия авторского права на эту продукцию. Дебаты проводились на федеральных телеканалах по будням дням в неудобное для телезрителей время: в 7 утра — на «Первом канале», в 23:30 — на «России-1». «ТВ Центр» показывал дебаты в 17:00 по будням, что также неудобно для работающих граждан.

Ведущие дебатов: на Первом канале — Анатолий Кузичев, на «России 24» — Дмитрий Щугорев, на «России 1» — Владимир Соловьёв, на ОТР — Дмитрий Лысков.

По оценкам социологов, интерес избирателей к дебатам невысок. Помимо неудачного времени трансляций, политологи объясняют это недостатком узнаваемых лиц при обилии невыполнимых популистских обещаний. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает открытиями этих дебатов лидера РПСС Максима Шевченко, которого он называет «одним из самых острых и хорошо подготовленных дебатеров», и кандидатов от Партии Роста правозащитницу Ксению Безуглову и режиссёра Ирину Миронову: «Миронова в целом выиграла у лидера „Новых людей“ Алексея Нечаева, а Безуглова — один из самых обаятельных кандидатов, вызывающих желание помочь даже у оппонентов».

В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли следующие издания: «Российская газета», «Парламентская газета», «Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Кызыл тан», «Омет», «Толон», «Крымская газета», «Вечерняя Москва», «Тихоокеанская звезда», «Молодёжная газета» и «Чувашская женщина».

Прогнозы, общественное мнение

Оценки экспертов 
13 января 2021 года Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил доклад о перспективах российских партий на старте политического сезона. По мнению его авторов, по итогам сентябрьских выборов в Госдуму могут попасть три непарламентские силы: «Новые люди», «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Каждой партии был присвоен электоральный рейтинг по аналогии с инвестиционным. Так, «Единая Россия» лидирует с показателем А++, остальные парламентские партии оцениваются на уровне А+, то есть у них всех есть «высочайшая вероятность сформировать фракцию в будущей Госдуме, если они будут участвовать в выборах под нынешними брендами». При этом «Справедливая Россия» немного отстаёт от идущих «ноздря в ноздрю» КПРФ и ЛДПР. Для успешного выступления на выборах в нижнюю палату ей нужно «идейно-кадровое усиление», полагают эксперты.

За «голубыми фишками» следует группа партий с показателем В++, это — «Новые люди», «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Они «могут с некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать на государственное финансирование», считают аналитики.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что все эти партии не смогут попасть в Госдуму одновременно, более вероятно успешное выступление одной из них. По его словам, сейчас порядка 19 % россиян декларируют готовность голосовать за непарламентские политические силы, что говорит об общественном запросе на обновление элит.

23 марта 2021 года ИНСОМАР, Фонд развития гражданского общества и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представили доклады о предстоящих думских выборах. Исследователи считают, что «Единая Россия» вправе рассчитывать на получение в парламенте конституционного большинства, а главная интрига выборов состоит в том, появится ли в Госдуме пятая партия.

Главными претендентами на преодоление барьера эксперты ФоРГО считают партии, находящиеся в «буферной зоне» и имеющие шансы как минимум на 3 % голосов, что даст им возможность получать госфинансирование — это Российская партия пенсионеров «За справедливость», «Яблоко», «Новые люди» и «Зелёная альтернатива».

Главным преимуществом «Яблока» политологи считают «наличие политиков, имеющих уникальное электоральное предложение для тех, кто хочет демократическую партию». Чуть скромнее они оценили потенциал «Новых людей»: «у них есть ресурсная база и есть политики, которые в общем-то в ходе последнего единого дня голосования показали, что могут добиваться результата в конкурентной борьбе». Что же касается «Зелёной альтернативы», то она, по словам главы ФоРГО Константина Костина, попала в «буферную зону» лишь за счёт своей повестки, так как проблемы экологии всё же волнуют большое количество людей.

Эксперты Московского центра Карнеги считают, что шансы на прохождение в парламент есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Новых людей». «Яблоко», по их мнению, изначально имело неплохие шансы на попадание в Думу, но после того, как Григорий Явлинский своими заявлениями демонстративно оттолкнул сторонников Алексея Навального, оно эти шансы потеряло. Экологические партии («Зелёные» и «Зелёная альтернатива») также не имеют шансов на прохождение в парламент, поскольку экологическая повестка в России пока ещё остаётся маргинальной, но её уже эксплуатируют сразу две партии. Три партии («Коммунистов России», РПСС и Партию социальной защиты) эксперты центра относят к категории «откровенных спойлеров», чьей единственной задачей является отъём голосов у КПРФ и отчасти — у Справедливой России, и потому они также не имеют шансов на прохождение в парламент.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров в июле 2021 года отметил, что шансы на прохождение в Госдуму VIII созыва у непарламентских партий невелики, при этом у малых политических сил «достаточно высокие амбиции». К примеру, Партия пенсионеров планирует преодолеть 5%-й барьер, а «Новые люди» и «Яблоко» намереваются учредить фракции в новом созыве. Известия пишут, что, по мнению экспертов, «у этих партий — нишевая повестка, которая не отражает запросов всех россиян», но у них ещё есть время для исправления ситуации.

Эксперты фонда «Либеральная миссия» считают, что в 14 округах «Единая Россия» выдвинула «заведомо слабых кандидатов», а административный ресурс используется для поддержки другого кандидата, ещё в 29 округах складывается конкурентная ситуация с реальной возможностью проигрыша кандидата от «Единой России». 8 таких округов расположены в Москве. Фонд прогнозирует, что «Единая Россия» по одномандатным округам может выиграть от 175 до 204 мест, и тогда для получения конституционного большинства ей нужно будет в результате голосования по партийным спискам получить от 96 до 125 мест. Если за список «Единой России» проголосует 43—45 % из тех, кто придёт на выборы, то это «практически гарантирует» ей сохранение конституционного большинства. В то же время эксперты фонда отмечают, что подобный сценарий несёт «высокий риск диссонанса» между уровнем поддержки правящей партии и её представительством в Госдуме. Избиратели могут воспринять такой результат как «несправедливый и нечестный». В «Единой России» считают, что конкурентных округов — не более 15, а распределение мест в парламенте волнует людей гораздо меньше, чем итоги мажоритарного голосования.

По мнению политологов, возможность прохождения в Госдуму представителей настоящей оппозиции зависит, главным образом, от двух факторов:
 уровня явки (при низкой явке избирателей решающую роль играет административная мобилизация тех избирателей, которые голосуют за власть; кроме того, по мнению сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, высокая явка может уменьшить процент возможных вбросов бюллетеней);
 дробления протестных голосов (например, голосование за кандидата-спойлера может «съесть» те самые 3—4 % голосов, которых может не хватить для победы над провластным кандидатом).

Некоторые эксперты рекомендуют голосовать в последний день (19 сентября), так как это, по их мнению, позволяет противодействовать возможным фальсификациям.

Общероссийские опросы 

Серый цвет в таблицах ниже означает преодоление списком партии пятипроцентного барьера, необходимого для получения мест в Госдуме по общефедеральному округу.

 Прогноз результатов выборов (в процентах голосов)

По мнению политолога Аббаса Галлямова, в прогнозе ВЦИОМ процент голосов за «Единую Россию» очень существенно завышен, а процент голосов за КПРФ существенно занижен. Политолог считает, что за «Единую Россию» проголосует не более 26—27 % из тех, кто придёт на выборы.

 Общий прогноз распределения мест в Госдуме

 Прогноз количества мест по партийным спискам (из 225)

 Опросы 2021 года
Данные в процентах от всех опрошенных, если не указано иное.

Опросы с июня 2021 года:

Опросы, проводившиеся с января по май 2021 года:

 Опросы 2020 года

Опросы по Москве

Экзит-поллы 

Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек. Доля отказавшихся отвечать составила 36,7 %.

Результаты 
 Выборы в Государственную думу (2021): результаты по партийным спискам
 Выборы в Государственную думу (2021): результаты по одномандатным округам

Последствия

Сообщения о нарушениях и оценка результатов 
Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в ходе голосования: вбросах; людях, голосующих по несколько раз, отключениях камер, ручках с исчезающими чернилами, аномально высоком числе участников надомного голосования. Многие из этих случаев попадали на камеры наблюдения. На некоторых участках сейфы для хранения бюллетеней, которые должны опечатываться на ночь, не имели задней стенки, имели дополнительную дверцу или съёмное дно. Имели место отстранения наблюдателей от подсчёта голосов (в том числе полицейскими), возврат протоколов на пересчёт из-за якобы имеющихся в них ошибок (пересчёт осуществлялся без присутствия наблюдателей), а также простая подмена данных протоколов. На одном из участков в Санкт-Петербурге была проведена подмена членов избиркома.

По данным «Справедливой России», уже в первые часы голосования было получено более 2000 сообщений о нарушениях. По данным движения «Голос», за три дня голосования было отмечено 4300 сообщений о нарушениях, что превышает показатели аналогичных выборов 2016 года. На «Карте нарушений», публикуемых данным движением, заявляется о более 5000 возможных нарушениях. Около 500 из них были связаны с надомным голосованием. «Голос» при проведении анализа выявил аномальный участок в Дагестане, в котором «Зелёные» набрали 98 %, а партия власти «Единая Россия» — ноль голосов, что свидетельствует о том, что была совершена ошибка в подтасовках результатов. Результат «Единой России» в Дагестане — 81,19 %.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что на выборах в Саратове имели место массовые фальсификации, которые в значительной степени были реализованы путём надомного голосования. По его словам, на тех участках, где на надомном голосовании присутствовали члены комиссии и наблюдатели от КПРФ, явка по надомному голосованию была примерно «в десять раз» меньше, чем там, где контроль отсутствовал. Также он заявил, что ночью, когда наблюдатели отсутствовали, опечатанные участки открывались; что бюллетени хранились в открытых сейф-пакетах; что при подсчёте голосов наблюдателям и членам комиссии запрещали пересчитывать бюллетени. Бондаренко назвал прошедшие выборы «насмешкой над демократией и свободой выбора».

В Туве члены участковых и территориальных избирательных комиссий признались через три месяца после выборов, что сфальсифицировали результаты под угрозой потери рабочих мест. При этом, по их словам, требуемые результаты выборов им были озвучены заранее, а председатель избиркома и его помощники по итогам выборов получили премии от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.

По мнению политолога Кирилла Рогова, результаты выборов в Москве и Петербурге сфальсифицированы. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал нарушения на выборах в Петербурге беспрецедентными.

Политтехнолог Глеб Павловский заявил, что прошедшее голосование нельзя называть выборами, так как они не оказывают никакого фактического влияния избирателей на власть. Подобное мнение в эфире «Эха Москвы» высказал общественный и политический деятель Михаил Ходорковский.

«Медуза» получила уникальный видеоархив с видеокамер, установленных в помещениях 9252 участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах, и пришла к выводу: на выборах могли вбросить 17,1 миллиона голосов.

Результаты электронного голосования 
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходило в семи субъектах РФ: в Москве и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В отличие от остальных шести регионов, где электронное голосование проходило на общефедеральной платформе, в Москве оно проходило на московской платформе, где впервые применялась опция «переголосования». Результаты голосования, кроме Москвы, были опубликованы спустя час после его окончания. Однако протоколы электронного голосования в Москве были опубликованы только около 10 утра на следующий день, 20 сентября (хотя на выборах в Мосгордуму они были опубликованы сразу же после конца выборов). Суммарная задержка в публикации результатов электронного голосования в Москве составила более 16 часов.

При этом сразу после окончания выборов (20:00 19 сентября) доступ наблюдателей к подсчёту результатов электронного голосования был закрыт. По свидетельству программиста Ильи Сухорукова, наблюдавшего за ходом выборов на электронном избирательном участке, в 20:00 перестал работать нод наблюдателя, то есть компьютер, подключённый к блокчейн-сети, с которого можно контролировать происходящее на электронном участке. Прекращение работы нода было объяснено тем, что истекло действие сертификата безопасности, выдаваемого ФСБ. Новый сертификат должны были выдать в течение 10 минут, но в дальнейшем его так и не выдали.

В итоге опубликованные результаты электронного голосования кардинально поменяли результаты выборов по некоторым одномандатным округам: даже там, где после подсчёта бумажных бюллетеней уверенно побеждали кандидаты, поддержанные «Умным голосованием» (8 округов из 15), в итоге выиграли провластные кандидаты. Например, опубликованные результаты электронного голосования изменили результат на следующих избирательных округах:

 № 196 (Бабушкинский): кандидат от КПРФ Валерий Рашкин набрал на участках 33,3 %, а кандидат от «Единой России» Тимофей Баженов — 31,9 %. Однако онлайн Рашкин набрал 17,3 %, а Баженов — 46,6 %.
 № 197 (Кунцевский): кандидат от КПРФ, математик, доцент МГУ Михаил Лобанов набрал на участках 40,5 % голосов, а кандидат от «Единой России», телеведущий Евгений Попов — 30,1 %. Однако онлайн Лобанов набрал 23,8 %, а Попов — 41,6 %.
 № 198 (Ленинградский): самовыдвиженка Анастасия Брюханова набрала на участках 28,7 %, а кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская — 27,0 %. Однако онлайн Брюханова набрала 19,4 %, а Хованская — 32 %.

Упомянутый выше Михаил Лобанов назвал результаты электронного голосования в Москве «безумными» и выразил мнение, что «такая гигантская разница в результатах голосования на „живых“ участках и онлайн-голосования не может быть правдой».

Глава предвыборного штаба упомянутой выше Анастасии Брюхановой сообщил, что в протоколе электронного голосования не учтены от 13 до 26 тыс. электронных бюллетеней, поданных избирателями в её округе (для сравнения, отрыв Хованской от Брюхановой составил чуть более 13 тыс. голосов). Департамент информационных технологий и окружная комиссия при рассмотрении жалобы по данному факту не смогли объяснить, почему эти бюллетени не были внесены в итоговый протокол. Помимо этого, в списках избирателей на электронном участке округа было учтено на 25 тыс. чел. больше, чем число поданных и прошедших проверку заявок на электронное голосование, из них почти 20 тыс. чел. проголосовали. Брюханова заявила, что эти цифры могут указывать на фальсификации (в совокупности с тем, что подведение итогов происходило без наблюдателей и без членов избирательной комиссии), и заявила, что будет обжаловать результаты в суде. Кроме того, Брюханова нашла аномалии на электронном голосовании 19 сентября, заметив странности резкого голосования за провластного кандидата (Хованскую), и заподозрила, что это были боты. В связи с этим её штаб направил в ЦИК жалобу, однако ЦИК отказал в её принятии.

Программист «Яндекса» Пётр Жижин, являвшийся также волонтёром Брюхановой, по результатам собственного независимого анализа данных ДЭГ, находящихся в открытом доступе, разъяснил «Новой газете», что, во-первых для контроля отсутствия изменений в блокчейне таблица ДЭГ должна храниться на разных независимых серверах, но фактически она хранилась только на серверах ДИТ Москвы; во-вторых, по его словам, на 25 сентября, то есть уже после подведения итогов ДЭГ, было расшифровано только 70 % голосов; в-третьих, переголосование учитывалось с использованием второго закрытого блокчейна, который не был нигде опубликован. Кроме того, Жижин заявил, что расшифровка всех 2 млн голосов ДЭГ с помощью собственной утилиты заняла у него полчаса.

22 сентября члены московских избиркомов и наблюдатели направили руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами Алексею Венедиктову открытое письмо с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. На 23 сентября письмо подписали более 750 человек.

1 октября сформированная общественным штабом техническая группа по проверке результатов ДЭГ выпустила отчёт, в котором отрицалось наличие фактов фальсификаций. Хотя формально в состав группы были включены два представителя КПРФ, де-факто они не участвовали в её работе и выразили свой протест и несогласие с этим отчётом.

Статистический анализ результатов 
Результаты выборов, опубликованные на сайте ЦИК, были закодированы таким образом, чтобы на экране они отображались нормально, однако чтобы их было невозможно скопировать. Элла Памфилова заявила, что это сделано из-за «беспрецедентных атак», которые, по её словам, идут на сайт ЦИК. По мнению ряда специалистов, в том числе исследователя статистики выборов Сергея Шпилькина, такое кодирование было введено, чтобы затруднить машинную обработку данных и статистический анализ результатов голосования, по крайней мере отложив её по времени на более поздний срок.

20 сентября доктор экономических наук Сергей Гуриев заявил, что по предварительным данным, основанным на статистическом анализе результатов выборов, возможно, большинство голосов за «Единую Россию» было вброшено (электронным или бумажным способом). Со слов Гуриева, речь идёт о порядка 16 млн вброшенных голосов (при этом он отметил, что цифра не является окончательной). По словам Гуриева, российский политолог Алексей Захаров и активист Олег Козловский оценивают явку в 35 %, а процент голосов избирателей за «Единую Россию» — около 30 %, что, по словам Гуриева, соответствует рейтингу «Единой России» (около 30 %). Таким образом, по мнению Гуриева, «Единая Россия» потерпела поражение на прошедших выборах, а число её реальных сторонников находится в меньшинстве.

Похожие данные получил независимый исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин по результатам обработки данных с 96 840 избирательных участков. По его подсчётам, размер вбросов за «Единую Россию» может составить около 13,8 млн голосов. При этом реальная явка на несфальсифицированных участках, согласно данным Шпилькина, составила 38 %, а за «Единую Россию» проголосовали суммарно лишь 31—33 % избирателей. Таким образом, по подсчётам Шпилькина, почти половина голосов за «Единую Россию» являются аномальными, то есть могли быть сфальсифицированы.

Политолог Дмитрий Орешкин подтвердил выводы Шпилькина, заявив, что тот «в значительной степени справедливо» интерпретирует полученные данные как признак фальсификаций: «Можно спорить о том, 14 миллионов приписали „Единой России“ или 12», но статистические методы Шпилькина очень убедительно показывают вбросы или дописывания голосов за одну партию (где больше явка, там и больше процент голосов за «Единую Россию»). Также Орешкин подтвердил, что объективный результат «Единой России» при честном голосовании — 30 %.

Протесты КПРФ 

На следующий день после выборов КПРФ заявила, что не признаёт результаты электронного голосования в Москве, и провела в Москве митинг против фальсификации результатов голосования.

24 сентября ЦИК РФ признала выборы состоявшимися, отклонив все жалобы оппозиции.

Представитель КПРФ в ЦИК Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором осветил факты нарушений и высказал своё несогласие с процессом проведения как традиционного, так и дистанционного электронного голосования. Кандидат от КПРФ Александр Тарнаев направил заявления Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с фактами массовых нарушений в ходе выборов в Крыму. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов также раскритиковал электронное и трёхдневное голосование на выборах в Госдуму.

25 сентября партия КПРФ провела акции протеста против фальсификации выборов в Москве, Саратове, Екатеринбурге, Уфе и других городах страны.

Изменения в партийных списках после выборов 
Вскоре после выборов Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва, входившие в первую пятёрку кандидатов федерального списка от «Единой России», отказались от депутатских мандатов. Их кандидатуры были выдвинуты за три месяца до выборов лично президентом Владимиром Путиным совместно с лидером партии Дмитрием Медведевым, который прокомментировал решение Президента словами: «Федеральный список „Единой России“, как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди, наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях». Из пяти лидеров списка работать в Государственной Думе осталась только Анна Кузнецова.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, стоявший первым в списке по Кировской области, также отказался от депутатского мандата, в результате чего в Госдуму прошла следовавшая за ним по региональному партийному списку ведущая телеканала RT Мария Бутина.

Международное признание 
Государства Европейского союза, Австралия, Албания, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдавия, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, Черногория и Швейцария не признали итоги и сам процесс голосования в Крыму ввиду признания его суверенной территорией Украины. Грузия также отказалась признать законность российских выборов в Абхазии и Южной Осетии, заявив, что факт проведения выборов мажоритарных кандидатов в российскую Думу на её оккупированных территориях «однозначно указывает на продолжающуюся фактическую оккупацию Абхазии и Цхинвали». Европейским союзом и его членами также было осуждено решение Российской Федерации привлечь к выборам жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской области как противоречащее духу и целям Минских соглашений. Украина признала выборы нелегитимными в целом.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Выборы в Государственную Думу 2021 года на сайте ЦИК РФ.
 
 
 
 
 «Выборы на контроле?» Гражданское наблюдение на выборах-2021. Эхо Москвы, 05.09.2021.
 Кто из кандидатов поддерживает новый президентский срок Путина (сайт Михаила Ходорковского).
 Кремлёвская операция: «Выборы без оппозиции». Радио «Свобода», 08.06.2021.
 Выборы-2021: обратный отсчёт. Эхо Москвы, 03.04.2021
 Кремль и Голем. Что говорят итоги выборов о социально-политической ситуации в России / Доклад фонда «Либеральная миссия». — М.: 2021
 Белонучкин Г., Беломестнов Д. Есть такие партии. 2016—2017. Путеводитель избирателя. М.: Панорама, 2017. 372 с. ISBN 978-5-94420-055-6. (Из аннотации: для студентов-гуманитариев, журналистов, политологов и т. д.).

Выборы в Государственную думу РФ
Единый день голосования 19 сентября 2021 года
Государственная дума Российской Федерации VIII созыва